Группоид:

 Группоид — в абстрактной алгебре — то же что и магма — базовый тип алгебраической структуры, предложенный О. Оре.
 Группоид — категория, в которой все морфизмы являются изоморфизмами.